Ralph Johnson (számítógéptudós)
Ralph Johnson (vívó)
Ralph Johnson (zenész)